Olivier Dame-Malka (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Dame-Malka a joué quatre saisons (2007 à 2011) dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), marquant 33 buts et effectuant 81 assistances (114 points). Il récolte 376 minutes de pénalité en 226 matchs joués.

Le , il est échangé des Condors de Bakersfield au Walleye de Toledo contre Dale Warkenin et Max Campbell.

À partir de la saison 2014-2015, il rejoint le championnat français avec les Ducs de Dijon. En quart de finale des séries, il se fait suspendre pour quatre matchs à la suite d'une altercation. Pour la saison 2015-2016, il quitte les Ducs et arrive chez les Dragons de Rouen. Il commence la saison 2017-2018 au sein de l'équipe du HC´05 Banská Bystrica en Extraliga slovaque, avant de signer chez les Brûleurs de loups de Grenoble, en Ligue Magnus. 

Doté de la double nationalité canadienne et française, il joue pour l'équipe de France lors des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 50 || 3 || 7 || 10 || 84 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2008-2009 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 34 || 5 || 11 || 16 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 14 || 0 || 3 || 3 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 64 || 9 || 21 || 30 || 108 || 5 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2010-2011 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ || 64 || 16 || 39 || 55 || 116 || 15 || 9 || 10 || 19 || 25
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 21 || 1 || 2 || 3 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Nailers de Wheeling || ECHL || 36 || 7 || 11 || 18 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Condors de Bakersfield || ECHL || 23 || 5 || 7 || 12 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL || 7 || 1 || 1 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 22 || 1 || 4 || 5 || 59 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL || 49 || 9 || 10 || 19 || 85 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Reign d'Ontario || ECHL || 8 || 0 || 3 || 3 || 37 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 24 || 7 || 9 || 16 || 125 || 9 || 1 || 5 || 6 || 35
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 24 || 1 || 9 || 10 || 65 || 12 || 4 || 7 || 11 || 29
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 9 || 10 || 19 || 73 || 15 || 3 || 3 || 6 || 38
|-
| 2017-2018 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga Slo. || 13 || 0 || 3 || 3 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 23 || 5 || 14 || 19 || 18 || 15 || 0 || 4 || 4 || 45
|-
| 2018-2019 || Everblades de la Floride || ECHL || 20 || 0 || 6 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 9 || 4 || 5 || 9 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2019-2020 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 38 || 8 || 19 || 27 || 60 || 4 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2020-2021 || ASC Corona Brașov || Erste Liga || 34 || 7 || 9 || 16 ||  || 9 || 1 || 3 || 4 || 
|-
| 2020-2021 || ASC Corona Brașov || Liga Națională || 20 || 6 || 4 || 10 || 14 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales

Notes et références

Liens externes  
 

Naissance en mai 1990
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)